Live (, дословный перевод с английского: «живой») — термин, часто используемый по отношению к концертным («живым») выступлениям, в том числе музыкальных коллективов. В более широком смысле — к любым действиям, происходящим в данный момент, «вживую», в прямом эфире, иначе говоря «в режиме реального времени». Обозначение прямого эфира (прямой трансляции).

Значения 
«Live» может означать, в частности:
 В широком смысле — концертный альбом, концертное видео, выступление с живым звуком, запись выступления, теле- радио- и веб-трансляции в прямом эфире.

 Live (группа) — американская рок-группа (вокалист: Эд Ковальчук)
 Live P.A. — электронная музыка, исполняемая «вживую»
 Ableton Live — компьютерная программа для музыкантов.
 Live-Mix — диджеинг и сведение треков, выполняемые «вживую»

Музыкальные релизы 
Существует множество концертных альбомов и видеорелизов просто с таким названием (см. статью :en:Live (album) в английской википедии), и таких, название которых начинается с этого слова (Live in Japan, Live in Moscow, Live at Wembley).

Статьи о релизах с названием «Live»
 Live — альбом певца Ашера
 Live — альбом певицы Лары Фабиан
 Priest...Live!
 9.0: Live
 Live Cream
 Live Cannibalism
 Absolutely Live
 Lovers Live (альбом Sade)
 Live Bites
 Live Apocalypse
 Live Undead
 Keane Live
 Keane Live 06
 Live aus Berlin
 Live in Porto
 Zombie Live
 Live at Donington
 Live & Indestructible
 Live Intrusion
 Live Club Koko
 Ultimate Live
 Live at Pompeii
 AC/DC Live — второй концертный альбом австралийской хард-рок-группы AC/DC, 1992.
 Ricky Martin... Live Black & White Tour — второй концертный альбом Рики Мартина, 2007.
 Live in Hamburg — концертный альбом немецкой техно-группы Scooter, 2010.
 Релизы группы Queen:
 Live Killers
 Live Magic
 Live at Wembley '86
 Five Live
 Live (альбом Jonas Brothers)

Альбомы российских исполнителей 
 Live in Moscow — концертный альбом группы «Браво», 1994.
 Титаник Live — концертный альбом рок-группы Nautilus Pompilius, 1994.
 Земфира. Live, 2006.
 Радуга Live — концертный альбом рок-группы «Элизиум», 2007.
 Водопад. Live — музыкальный альбом Григория Лепса с записью одноимённого концерта, 2009.
 Live in Studio — сборник группы Ария, 2012.
 Live In Essen 2013 (также Иначе. Live in Essen 2013) — концертный альбом Юрия Шевчука и группы ДДТ, 2014.
 30 лет. Концерт в Stadium Live — концертный альбом группы «Браво», 2014

Музыкальные фестивали 
 Live Aid («Живая помощь»)
 Live 8 («Живая восьмёрка»)
 Live Earth («Живая планета Земля»)

Компьютеры, информатика 
 Носители с запускаемым программным обеспечением без необходимости его инсталляции:
 LiveCD
 Live USB
 TeX Live
 Веб-сервисы:
 Windows Live
 Windows Live ID
 Windows Live Messenger
 Windows Live OneCare
 Games for Windows — Live
 Live Anywhere
 Xbox Live
 
 LiveJournal («Живой Журнал»)
 Quake Live

Телевидение 
 Saturday Night Live
 Шустер live

Прочее 
 Сталин. Live
 Предпросмотр в реальном времени (Live View)

См. также 
 Живой

Примечания